Пётр Меликов:
 Меликов (Меликишвили), Пётр Григорьевич (1850—1927) — российский советский химик.
 Меликов, Пётр Леванович (1862—1934) — князь, российский военачальник, генерал-майор, сын Левана Меликова.